Kanjiža (), () este o localitate în Districtul Banatul de Nord, Voivodina, Serbia. Localitatea este situată pe malul de vest al Tisei, la sud vest de Beba Veche.  
În localitate, pe lângă sârbi și maghiari, trăiește și o importantă minoritate formată din români și vlahi (269 persoane).

Satul a fost menționat pentru prima dată de cronicarul Anonimus, sub numele Kenesna, legat de campania ungurilor împotriva românilor conduși de Glad. Invadatorii au traversat Tisa pe la Kenesna și au jefuit teritoriile dintre Mureș și Timiș după care au înfruntat armata lui Glad la Vadum Arenarum (astăzi Foeni) în anul 934.

Localități din Voivodina